Santa Rosa del Abuná (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Santa Rosa del Abuná (plaats), een plaats in deze gemeente